Hadebe ist der Familienname folgender Personen:
 Sibusiso Edward Hadebe (* 1987), südafrikanischer Fußballspieler
 Teenage Hadebe (* 1995), simbabwischer Fußballspieler
 Themba Hadebe (* 1969), südafrikanischer Fotograf